Загородная — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Загородная — деревня в Каменецком районе Брестской области.
 Загородная — деревня в Оршанском районе Витебской области.

Россия 
 Загородная — деревня в Старорусском районе Новгородской области.

Разное 
  — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР

См. также 

 
 
 Загородская